

Patronyme 

 Angelo Nicolini (1505–1567), cardinal italien du xvie siècle ;
 Bruno Nicolini (1969-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Laura Nicolini (1979 -), joueuse italienne de volley-ball ;
 Giuseppe Nicolini (1762–1842), compositeur italien ;
 Giusi Nicolini (1961-), militante et femme politique italienne ; 
 Marco Nicolini (1970-), homme politique saint-marinais ;
 Mario Nicolini (1912-1996), footballeur italien ;
 Niccola Nicolini (1772-1857), professeur de droit pénal italien.

Pseudonyme 

 Nicolò Grimaldi (il Cavalier Nicolino ou Nicolino, ou encore Nicolini, 1673-1732), chanteur d'opéra italien de la fin du  et du début du , castrat célèbre pour son association avec le compositeur Georg Friedrich Haendel ;
 Jean-Baptiste Grimaldi, dit Nicolini, danseur mort après 1773.

Autres 
 Le CA Nicolini, un club péruvien de football.

Patronyme italien
Nom de scène